Hermann Ebert er navnet på flere personer:

 Hermann Ebert (grosserer) (1855-1936) – dansk grosserer og politiker (Hermann Bernhard Edvard Ebert)
 Hermann Ebert (fysiker) (1861-1913) – tysk fysiker